Владимир Васильевич Лукьянов (, д. Заболотье, Владимирская губерния, Российская империя — 27 октября 1958, Москва, РСФСР) — советский партийный деятель, работавший первым секретарем Кировского, Ярославского и Ивановского областных комитетов ВКП(б) — КПСС.

Биография 

Член ВКП(б) с 1927 г. Учился в Коммунистическом университете, затем — в Московском институте инженеров автодорожного транспорта имени И. В. Сталина (1934—1936).

 1929—1930 гг. — техник-нормировщик Моспогруза,
 1930—1933 гг. — инспектор, экономист Московского эксплуатационно-планового управления Народного комиссариата путей сообщения СССР,
 1933—1934 гг. — экономист областного совещания по перевозкам «Союзтранса»,
 1936—1937 гг. — старший инженер Московского научно-исследовательского института автодорожного транспорта,
 1937—1938 гг. — инструктор, заведующий отделом партийных кадров Куйбышевского районного комитета ВКП(б) (Москва),
 1938—17.09.1940 гг. — второй секретарь Кировского областного комитета ВКП(б),
 17.09.1940—12.03.1947 гг. — первый секретарь Кировского областного комитета ВКП(б),
 02.1947—08.1952 гг. — первый секретарь Ивановского областного комитета ВКП(б),
 08.1952-02.1954 гг. — первый секретарь Ярославского областного комитета ВКП(б) — КПСС,
 02.1954—1956 гг. — первый заместитель председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС,
 1956—1958 гг. — секретарь Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Участвовал в работе по партийной реабилитации тысяч партийных работников, пострадавших в годы «Большого террора».

С 1958 г. — на пенсии.

Член ЦК КПСС (1952—1956), член Центральной Ревизионной комиссии КПСС (с 1956 года). Депутат Верховного Совета СССР 2 и 3 созывов.

Награды и звания 

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (03.1943,08.1944), орденом Отечественной войны I-й степени (02.1945), орденом Красной Звезды (07.1943).

Источники 
 Политические лидеры Вятского края. Век XX. Биографический справочник. CD. ГАСПИ КО, Киров, 2006
 Советская историческая энциклопедия, тт. 1 — 16, Москва, 1961—1976

Первые секретари Кировского обкома КПСС
Первые секретари Ивановского обкома КПСС
Первые секретари Ярославского обкома КПСС
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Вторые секретари Кировского обкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)